Ctenocheilocaris är ett släkte av kräftdjur. Ctenocheilocaris ingår i familjen Derocheilocarididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kräftdjur
Ctenocheilocaris